Osoby o tym nazwisku:
 Börje Thomasson – szwedzki lekkoatleta
 Joe Thomasson – amerykański koszykarz
 Sara Thomasson – szwedzka narciarka alpejska, olimpijka